Moon Landing reprezintă cel de-al patrulea album de studio al lui James Blunt, lansat pe 18 octombrie 2013. Albumul a fost produs de  Steve Mac, Guy Chambers, Steve Robson și în mod special de Tom Rothrock, care a lucrat cu James Blunt în realizarea albumului Back to Bedlam, în 2005. De asemenea, albumul a primit recepții mixte din partea criticilor de muzică.

Track-listing

Clasament

Referințe 

Categorie : Albume din 2013
Categorie : Albumele lui James Blunt